gra
 Gra
 Gra – powieść fantastycznonaukowa amerykańskiej pisarki Lois McMaster Bujold

albumy muzyczne
 Gra – solowy album Roberta Gawlińskiego
 Gra – album grupy Eye for an Eye
 Gra? – album grupy L-Dópa

filmy
 Gra – polski film z 1968 r. w reżyserii Jerzego Kawalerowicza
 Gra (The Game) – amerykański film z 1997 r. w reżyserii Davida Finchera
 Gra (Игра) – rosyjski film z 2008 r. w reżyserii Aleksandra Rogożkina
 GRA – stosowany przez fanów, skrót nazwy filmu Godzilla kontratakuje (Godzilla Raides Again)